Lukas Sax (né le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque qui évolue en position de centre.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2002-2003 || HK Spišská Nová Ves || Extraliga 
|| 24 || 1 || 1 || 2 || 2 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || HK Spišská Nová Ves || 1.liga 
|| 6 || 2 || 4 || 6 || 10 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || HK Spišská Nová Ves || 1.liga
|| 44 || 13 || 12 || 25 || 34 || 4 || 3 || 2 || 5 || 6
|-
| 2005-2006 || HK Spišská Nová Ves || 1.liga
|| 44 || 12 || 18 || 30 || 70 || 5 || 1 || 2 || 3 || 8 
|-
| 2006-2007 || HK Spišská Nová Ves || 1.liga
|| 43 || 12 || 18 || 30 || 70 || 15 || 0 || 3 || 3 || 8 
|-
| 2007-2008 || HC 07 Prešov || 1.liga
|| 19 || 7 || 8 || 15 || 10 || 17 || 0 || 4 || 4 || 2 
|-
| 2007-2008 || HK Spišská Nová Ves || 1.liga
|| 16 || 2 || 6 || 8 || 6 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Phénix de Reims || Division 1 
|| 26 || 6 || 24 || 30 || 96 || || || || || 
|-
| 2009-2010 || HK Trebišov || 1.liga
|| 37 || 8 || 13 || 21 || 38 || 5 || 0 || 4 || 4 || 8 
|-
| 2010-2011 || HK Trebišov || 1.liga
|| 38 || 9 || 16 || 25 || 54 || 3 || 1 || 1 || 2 || 27 
|-
| 2011-2012 || HK Trebišov || 1.liga
|| 41 || 15 || 24 || 39 || 46 || || || || ||

Références 

Naissance en décembre 1983
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du Reims Champagne hockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Spišská Nová Ves